West Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 West Township (Effingham County, Illinois)
 West Township (McLean County, Illinois)
 West Township (Indiana)
 West Township (Iowa)
 West Township (Missouri)
 West Township (Ohio)
 West Township (Pennsylvania)